De wereldkampioenschappen schaatsen allround 2015 vonden plaats op 7 en 8 maart op de Olympic Oval in Calgary, Canada. Het was de vijfde keer dat het WK in Calgary plaatsvond. Voor de mannen was het de 109e keer dat het toernooi werd gehouden en voor de vrouwen de 73e keer. Doordat het WK Afstanden in Thialf was verplaatst naar februari, was dit kampioenschap nu later in het seizoen, net als het in olympische jaren reeds was.

De titelhouders waren de Nederlanders Koen Verweij bij de mannen en Ireen Wüst bij de vrouwen, die wereldkampioen werden in Thialf. Verweij viel op de eerste afstand en kon zijn titel hierdoor niet meer verdedigen, hij werd opgevolgd door Sven Kramer die zijn zevende wereldtitel allround won. Wüst eindigde uiteindelijk op de tweede plaats en verloor haar titel aan Martina Sáblíková die haar derde wereldtitel allround won.

Mannen

Startplaatsen/kwalificatie 
Aan dit WK allround mochten 24 schaatsers meedoen, met een maximum van drie per land. Een deel van de startplaatsen werd reeds vergeven op het WK van 2014 in Heerenveen. Een ander deel van de startplaatsen werd verdiend op de wereldbekerwedstrijd in Hamar eind januari en begin februari. De top 24 van een klassement over 5000 meter (zaterdag) en 1500 meter (zondag) in Hamar, ongeacht A- of B-groep, verdiende een startplaats voor zijn land, met inachtneming van het feit dat er reeds elf plaatsen aan landen vergeven waren. Nederland, Noorwegen, Polen en Rusland hadden reeds twee schaatsers geplaatst op basis van de wereldkampioenschappen schaatsen allround 2014 te Heerenveen; België en Letland een. Daarnaast was Canada als organiserend land van het WK allround 2015 sowieso verzekerd van minstens één startplaats.

Afstandspodia

Klassement 

  * = met val 
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd
 Vet gezet = kampioenschapsrecord

Vrouwen

Startplaatsen/kwalificatie 
Aan dit WK allround mochten 24 schaatssters meedoen, met een maximum van drie per land. Een deel van de startplaatsen werd reeds vergeven op het WK van 2014 in Heerenveen. Een ander deel van de startplaatsen werd verdiend op de wereldbekerwedstrijd in Hamar eind januari en begin februari. De top 24 van een klassement over 1500 meter (zaterdag) en 3000 meter (zondag) bij deze wereldbekerwedstrijd in Hamar, ongeacht A- of B-groep, verdiende een startplaats voor haar land, zich met inachtneming van het feit dat er reeds acht plaatsen aan landen vergeven waren. Nederland, Polen en Rusland hadden reeds twee schaatssters geplaatst op basis van de wereldkampioenschappen schaatsen allround 2014 te Heerenveen; Canada en Japan een.

Afstandspodia

Klassement 

 * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd
 Vet gezet = kampioenschapsrecord

2015
Langebaanschaatsen in 2015
Schaatsen in Canada
Sport in Calgary
Schaatsen